Орландия:
 Орландия — муниципалитет в Бразилии
 Орландия — королевство в мире Нарнии